Андре́й Ти́хонов:
 Тихонов, Андрей Викторович (род. 1966) — советский и российский легкоатлет, стайер.
 Тихонов, Андрей Валерьевич (род. 1970) — российский футболист и тренер.
 Тихонов, Андрей Николаевич (1906—1993) — советский математик и геофизик.